The Beat Goes On peut faire référence à plusieurs œuvres :

 The Beat Goes On, chanson du duo américain Sonny and Cher sortie en 1967 ;
 The Beat Goes On, album du groupe américain Vanilla Fudge sorti en 1968 ;
 The Beat Goes On, chanson du DJ français Bob Sinclar sortie en 2002 ;
 The Beat Goes On, EP du duo sud-coréen Super Junior-D&E sorti en 2015.

Voir aussi 
 And the Beat Goes On, chanson du groupe américain The Whispers sortie en 1980 ;
 ...and the Beat Goes On!, album du groupe allemand Scooter sorti en 1995.